DMS:
 DMS — украинская финансово-промышленная группа.
 DMS — файлы образов для ПК Amiga в формате Disk Masher System.
 Система управления документами (DMS от ) — набор компьютерных программ, используемых для отслеживания и хранения электронных документов и/или образов бумажных документов.
 Digital Media Server, в стандартах DLNA (Digital Living Network Alliance standard).
 Система направленного движения (DMS от ) — система технических индикаторов.
 DMS-59 — интерфейс широко применяется на профессиональных видеокартах.
 Одно из обозначений демультиплексоров на схемах.